Влајић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Божидар Влајић, југословенски филмски и позоришни глумац
 Гојко Влајић (1816—1879), српски лекар и трговац
 Гордана Влајић (1959), српска књижевница
 Душан Влајић (1911—1945), српски сликар и архитекта
 Милосав Влајић (1921—1943), учесник Народноослободилачке борбе
 Спасоје Влајић (1946), српски научник

Референце 

Српска презимена